Nullerjahre steht für:

 2000er, Zeitraum der ersten zehn Jahre im 21. Jahrhundert
 Nullerjahre (Roman), Roman von Hendrik Bolz (2022)